Florian Notz (ur. 24 kwietnia 1992 w Dettingen an der Erms) – niemiecki biegacz narciarski, zawodnik klubu SZ Roemerstein.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 1 marca 2008 roku, podczas zawodów juniorskich we francuskiej miejscowości Bois-d’Amont, gdzie zajął 2. miejsce na dystansie 7,5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 2 marca 2014 roku w Lahti, na dystansie 15 km stylem dowolnym zajął 7. miejsce. 
Podczas debiutu zdobył pierwsze pucharowe punkty.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Notz nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Bibliografia

Przypisy 

Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1992